Ле-Павійо́н-су-Буа́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 12 км на північний схід від Парижа, 5 км на схід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 8647 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 21550,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Ле-Павійон-су-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ле-Павійон-су-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені